Amonijum molibdat se može odnositi na:
 Amonijum ortomolibdat, (NH4)2MoO4
 Amonijum heptamolibdat, (NH4)6Mo7O24, obično se sreće u obliku tetrahidrata
 Amonijum fosfomolibdat, (NH4)3PMo12O40
 Amonijum tetratiomolibdat, (NH4)2MoS4